El Himno Estatal de la República Socialista Soviética de Kirguistán (kirguís: Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы Мамлекеттик Гимни; transliteración: Kyrgyz Sovettik Sotsialisttik Respublikasy Mamlekettik Gimni) fue el himno de la RSS de Kirguistán, una de las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética.

Historia 
La música fue compuesta por Vladimir Vlasov, Abdylas Maldybaýev y Vladimir Fere, y la letra fue compuesta por Aaly Tokombaýew, Tulgebay Sydykbekow, Mukanbet Toktobaýew y Kubanyçbek Malikow.

El himno se utilizó desde 1946 hasta 1992. Cuando Kirguistán se independiza de la Unión Soviética el 31 de agosto de 1991, continua utilizando el himno como instrumental. El 18 de diciembre de 1992 es sustituido por el himno actual.

Letra

Letra en kirguís

Versión en ruso

Traducción al español
El anhelo de libertad del pueblo kirguis aumentó,
Las luces de octubre encendieron Ala-Too,
Los grandes rusos nos calentaron de amistad,
Lenin abrió el camino a la felicidad para todos nosotros.

 Coro: 
 Sea famoso, nuestro Kirguistán 
 Levanten la bandera de Lenin. 
 Marcha hacia adelante y prospera 
 ¡Al camino del comunismo! 

Crecido en hazañas de coraje y trabajo
Brindando felicidad a los soviéticos.
Llevando a nuestro país a nuevas victorias
Poder del pueblo – Partido de Lenin.

Coro

La unión de naciones libres es indestructible,
La amistad de nuestra gente es tan fuerte como el acero,
Amamos desinteresadamente a nuestra Patria,
Construiremos el comunismo por siempre jamás.

Coro

Referencias

Enlaces externos 
 Archivo MIDI
 Versión vocal en MP3
 Versión instrumental en MP3
 Lyrics - nationalanthems.info

Kirguistan
Símbolos de Kirguistán
República Socialista Soviética de Kirguistán